Соболино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области России.
 Соболино — село в Истрской волости Лудзенского края Латвии.
 Соболино — деревня на Вуоксе, где должны были проходить переговоры по межеванию границы после первого Новгородского перемирия 1497 года.